Попадинка — деревня в центральной части Порховского района Псковской области. 

Расположена на южной окраине города Порхов, на реке Шелонь.

Население 
Численность населения составляет 566 жителей (2000 год).

История 
Попадинка — это бывшая помещичья деревня Попадин Ручей, где на 1896 год жило 112 душ жителей обоего пола.

Персоналии 
 Мазур, Владимир Александрович — советский и украинский режиссёр, сценарист, актёр и прозаик.

Примечания 

Населённые пункты Порховского района